Gérard Leleu (1932) – medico francese
 Jean-François Leleu (1729-1807) – ebanista francese
 Jeanne Leleu (1898-1979) – pianista e compositrice francese
 Michèle Leleu (1920-1975) – critica letteraria francese
 Philippe Leleu (1958) – ciclista su strada francese
 René Leleu (1911-1984) – scultore francese